Baie Blanche peut faire référence à : 

 Baie Blanche, une baie de la rive nord du fleuve Saint-Laurent au Québec, 
 Baie Blanche, une baie des îles Kerguelen (sud de l'océan Indien), entre la péninsule Loranchet et l'île Saint-Lanne Gramont
 Bahía Blanca, une ville de la province de Buenos Aires, en Argentine